Madressilva é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Lonicera etrusca
 Lonicera implexa
 Lonicera periclymenum
 Lonicera periclymenum subsp. hispanica
 Lonicera periclymenum subsp. periclymenum